Banco (album), een album van Banco del Mutuo Soccorso;
Banco (boek), een roman van Henri Charrière;
Banco (lettertype), een decoratief lettertype;
Banco (bouwstof), gefermenteerde modder, gemaakt door gisting van modder
Banco (Mali), een gemeente in Mali;
Banco de Gaia, een Britse elektronische band;
Banco del Mutuo Soccorso, een Italiaanse progressieve-rockband;
Banco, een historische verwijzing naar de Bank van Zweden en de Zweedse munten;
Banco-architectuur, een West-Afrikaans type van leembouw
Banco, een alternatieve naam voor het gezelschapsspel Bunco;